Medullinus ist das Cognomen folgender Personen:

 Publius Furius Medullinus Fusus, römischer Politiker
 Spurius Furius Medullinus, römischer Politiker